Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1988 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 20 septembre au .

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988

Liens externes 
   Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
Jeux olympiques